Helen Keller
Keller (sobrenome)

Localidades

Keller (Texas)
Keller (Virgínia)

Desambiguação